Lepidus kan syfta på:

 Lucius Aemilius Lepidus Paullus (omkring 90 f.Kr.–12 f.Kr.), romersk politiker, senator
 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus (före 120 f.Kr.–mellan 63 och 60 f.Kr.), romersk politiker
 
 
 Marcus Pisibanius Lepidus, romersk politiker, suffektkonsul 159
 Paullus Aemilius Lepidus (död 13 f.Kr.), romersk politiker, senator
 Quintus Aemilius Lepidus (född före 60 f.Kr.–efter 15 f.Kr.), romersk politiker, senator